Schorsen (vergadering), het tijdelijk stilleggen van een vergadering
Schorsen (motorvoertuig), het tijdelijk stopzetten van de motorrijtuigenbelasting in Nederland
Schorsen (sportterm), een verbod voor een speler om deel te nemen aan officiële wedstrijden
Schorsen (management), het op non-actief stellen van een bestuurder